Pictures of Starving Children Sell Records è il primo album in studio del gruppo musicale britannico Chumbawamba, pubblicato nel 1986.

Tracce

Collegamenti esterni